Figueira, mot portugais signifiant "figuier" en français.

Figueira est une municipalité située le 
 Stade Figueira de Melo, stade de football situé à São Cristóvão, un quartier de Rio de Janeiro.

Figueira Pavão, localité située sur l'île de Fogo

Figueira, paroisse civile de la municipalité de Lamego, située dans le district de Viseu et la région Nord
Figueira, paroisse civile de la municipalité de Penafiel, située dans le district de Porto et la région Nord
Figueira da Foz, municipalité située dans le district de Coimbra et la région Centre
Figueira de Castelo Rodrigo, municipalité située dans le district de Guarda et la région Centre
Figueira de Castelo Rodrigo, paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité ci-dessus
Figueira de Lorvão, paroisse civile de la municipalité de Penacova, située dans le district de Coimbra et la région Centre
Figueira dos Cavaleiros, paroisse civile de la municipalité de Ferreira do Alentejo, située dans le district de Beja et la région de l'Alentejo
Figueira e Barros, paroisse civile de la municipalité d'Aviz, située dans le district de Portalegre et la région de l'Alentejo

Voir aussi

Page d'homonymie Figueiras (au pluriel)

Homonymie de toponyme